Departamento de Santa Bárbara kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Santa Bárbara (kommun), Jujuy,

Honduras 

 Departamento de Santa Bárbara (departement), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar